Conde ist der Name folgender Orte:

 Conde (Bahia), Gemeinde im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Conde (Paraíba), Gemeinde im Bundesstaat Paraíba, Brasilien
 Conde (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde im Distrikt Braga, Portugal
 Conde (South Dakota), Ort im Spink County, South Dakota, Vereinigte Staaten

Conde ist der Familienname folgender Personen:
 Anabel Conde (* 1975), spanische Sängerin
 Carmen Conde (1907–1996), spanische Schriftstellerin
 Chiquinho Conde (* 1965), mosambikanischer Fußballspieler
 Edmundo Conde, uruguayischer Kanute
 Estéban Conde (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Fabián Conde, Künstlername von Floreal Ruiz (1916–1978), argentinischer Tangosänger
 Gregorio Conde, uruguayischer Politiker

 Juan Pablo Rodríguez Conde (* 1982), uruguayischer Fußballspieler, siehe Juan Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1982)
 Luis García Conde (* 1979), spanischer Fußballtorwart
 Luiz Paulo Conde (1934–2015), brasilianischer Architekt und Politiker
 Martín Conde (* 1971), argentinischer Beachvolleyballspieler
 Norberto Conde (* 1931), argentinischer Fußballspieler
 Patricia Conde (* 1979), spanische Komikerin
 Rafael Ramón Conde Alfonzo (1943–2020), venezolanischer Priester, Bischof von Maracay
 Rory Enrique Conde (* 1965), US-amerikanischer Serienmörder
 Sandali Conde (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Santiago Abascal Conde (* 1976), spanischer Politiker
 Sergio Álvarez Conde (* 1986), spanischer Fußballspieler, siehe Sergio Álvarez (Fußballspieler, 1986)
 Wilman Conde (* 1959), kolumbianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Condé